ISON steht als Abkürzung für:
 International Scientific Optical Network, ein Zusammenschluss von astronomischen Observatorien in zehn Ländern
 C/2012 S1 (ISON), ein Komet, entdeckt durch und benannt nach dem International Scientific Optical Network  

ISON